Lewent ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Lewent (1924–2002), polnisch-amerikanischer Mechaniker und Überlebender des Holocaust
 Kurt Lewent (1880–1964), deutscher Romanist und Provenzalist